Cette page contient les pages d'homonymie de Saint Adrien et Saint-Adrien.

Saint Adrien désigne plusieurs saints chrétiens et Saint-Adrien fait référence à plusieurs toponymes.

Saints des Églises catholique et orthodoxe 
Par ordre chronologique du décès présumé
 Adrien de Marseille († vers 290), martyr avec saint Hermès ; fêté le 
 Adrien de Nicomédie († vers 306), officier dans l'armée de Galère, il combattait les chrétiens, puis se convertit à la vue de leur héroïsme ;  martyr à Nicomédie ; fêté le 26 août en Orient avec sa jeune épouse Nathalie et seul le 8 septembre en Occident
 Adrien de Césarée († vers 309), martyr avec saint Eubule ; fêté le 3 février et le 5 mars
 Adrien († vers 668), moine, interprète de saint Landoald, martyr par la main de brigands en forêt de Villers-l'Évêque entre Liège et Maastricht ; fêté le 19 mars
 Adrien de Cantorbéry († 720), envoyé par le pape Vitalien prêcher la foi dans la Grande-Bretagne où il mourut ; fêté le 9 janvier
 Adrien d'Écosse († vers 874), évêque martyr dans l'île de May ou de Saint-Andrews en Écosse ; fêté le 4 mars
 Adrien le Stoïque (°991 - †1054)

Saints des Églises catholiques 
 Adrien de Dalmatie (), bienheureux, frère dominicain et ses vingt-sept compagnons martyrs, qui évangélisaient en Dalmatie quand ils furent suppliciés par les Musulmans ; fêté le 20 décembre

Toponymes

Saint-Adrien, commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France
 Bosc-Guérard-Saint-Adrien, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.
 Le Mont-Saint-Adrien, commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France
- le mont saint Adrien près de Rouen. Chapelle utilisant une grotte dans la falaise surplombant la Seine. Très beau site désaffecté mais qui continu a recevoir des ex voto de personnes ayant des soucis ou des souhaits. L'arrière de la chapelle est une grotte utilisée bien avant les chrétiens. La façade est en colombage. Le toit en chaume pour ne pas être détérioré par les pierres qui tombent de la falaise. Utilisé actuellement pour des expositions d'art par une association.

Saint-Adrien, municipalité du Québec (Canada) située dans la municipalité régionale de comté de Les Sources qui fait partie de la région administrative de l'Estrie
 Saint-Adrien-d'Irlande, municipalité dans la municipalité régionale de comté des Appalaches au Québec (Canada), située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches

Homonymie de toponyme